Franciaország
Saules, település Doubs megyében
Saules, település Saône-et-Loire megyében